Yamadazyma — рід грибів родини Saccharomycetaceae. Назва вперше опублікована 1989 року.

Класифікація 
До роду Yamadazyma відносять 42 види:

Примітки

Джерела 

 Billon-Grand, G. 1989. A new ascosporogenous yeast genus: Yamadazyma gen.nov. Mycotaxon. 35(2):201-204 - P.202

1989 у науці